Соревнования в ходьбе на 20 километров среди мужчин на Играх Содружества 2018 года в Голд-Косте прошли 8 апреля. Победу с результатом 1:19:34 одержал бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года австралиец Дейн Бёрд-Смит. Вторым к финишу пришёл представитель Англии Томас Босуорт. Обладателем бронзовой медали стал кениец Самуэль Ирери Гатимба.

Призёры

Рекорды 
До начала Игр Содружества 2018 года мировой рекорд и рекорд Игр были следующими:

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр Содружества 2018 года

Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2018